Rafael McGuire (10 de mayo de 1994, Cuernavaca, Morelos, México) es un modelo, actor y cantante.

Carrera artística 

Nacido como Rafael McGuire en Cuernavaca, tuvo la oportunidad de iniciar su formación actoral con Rodolfo Palacios, reconocido actor y director de cine más conocido por su papel en Apocalypto de Mel Gibson. En México, estudió la carrera de actuación en Casazul. Rafael McGuire ha colaborado como asistente de producción en Televisa Morelos. Rafael se mudó a Hollywood, California, donde estudió cinematografía y producción cinematográfica en la Escuela de Cine de Los Ángeles. Durante este tiempo, tuvo apariciones en películas independientes que se presentaron en festivales de cine en todo el país, incluido el Festival de Cine de Sundance y el Festival Internacional de Cine de Palm Springs. 

En estos inicios, exploró en la música al grabar versiones de canciones y eventualmente a componer y grabar música original de su autoría bajo el nombre artístico de Rafalo. Los lanzamientos del artista en ese momento contaron con vídeo oficial y fueron «Wide Awake» y su versión en música electrónica de «Somebody That I Used to Know» de Gotye, dos covers grabados en Azul Music Studio en Cuernavaca.

En el año 2013, formó parte del elenco en el cortometraje Alternative, en el cual, interpretó al personaje Víctor.

Continuando con su trayectoria musical, en el 2018 Rafael compone y graba su primer sencillo original en inglés «Not Nobody» a cargo de Esjay Jones quien ha producido canciones para artistas como Sean Kingston, Krewella, Pia Toscano, entre varios otros. Este lanzamiento también representa el comienzo de su trabajo como activista de la salud mental. El artista expresó que realizó este sencillo como un homenaje para conmemorar la memoria de Avicii quien, según Rafael, representa su mayor inspiración en la música.

En 2021, lanzó su sencillo inédito «Touching you» con vídeo musical. McGuire expresó que usa el arte para motivar a las personas a enfrentar la depresión y la ansiedad, trastornos que también sufrió en tiempos de pandemia. Ese mismo año, estuvo en número #1 por varias semanas en la lista radial de Efervescente FM en México por su cover a la canción «Burning Love».

En 2022, fungió como modelo en la pasarela de New York Fashion Week. Ese mismo año, la canción «Euphoria» llegó con vídeo oficial grabado en Tepoztlán.

Discografía

Sencillos 

 2018: «Not Nobody» 
 2021: «Touching You» 
 2022: «Euphoria»

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Cuernavaca
Modelos masculinos de México
Cantantes de México
Actores de México